Назарова Тетяна

Відомі представники 
 Назарова Тетяна Борисівна ( 1941) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка Росії (1999).
 Назарова Тетяна Вікторівна (1933 —1976) — кандидат філологічних наук, співробітниця Інституту мовознавства АН УРСР.
 Назарова Тетяна Євгенівна ( 1960) — радянська і українська актриса.
 Назарова Тетяна Іванівна ( 1960) — російська співачка, поет-піснярка.
 Назарова Тетяна Юріївна ( 1964) — радянська і російська кіноактриса, дочка актора Юрія Назарова. 
Сторінки зі списками однофамільців-тезок